Patrick Degrâce est un auteur acadien, né en 1984 à Caraquet, au Nouveau-Brunswick (Canada). Il s'est illustré comme wikipédien. Il est l'auteur du roman de science-fiction Les Étrangers.

Biographie 
Il emménage à Montréal en 1996, à l’âge de 11 ans.

Il s’est fait connaître grâce à sa participation à Wikipédia, où il est l’auteur de plus de 60000 contributions dans l’édition en français, depuis son inscription en 2005. Il avait appris l’existence de Wikipédia quelques années plus tôt en contribuant au site Moviemistakes.com. Il est diplômé en anthropologie de l’université de Montréal en 2018. La même année, il est conférencier invité à l’université de Moncton.

Archéologue, il travaille professionnellement au Québec jusqu'en 2019. Depuis ce temps, il organise bénévolement des repérages archéologiques et des études de potentiel liées au patrimoine de la Péninsule acadienne. En 2022, il dénonce le pillage de sites archéologiques, dont Sainte-Anne-du-Bocage .

Il avait commencé un long métrage d’animation au début des années 2000, mais le projet est considéré en 2020 comme en suspens. 

En décembre 2020, il publie le roman policier de science-fiction Les Étrangers, aux éditions La Plume d’Or. Il en avait eu l’idée en 2004 et avait commencé l’écriture en 2017, durant ses études universitaires. Il travaille sur un nouveau roman policier intitulé L’Antiquaire, dans le même univers que Les Étrangers, mettant en vedette les enquêteurs Larry Anderson et Judith Lopez.

Notes et références

Voir aussi

Ouvrages 
.
.

Liens externes 
 
 
 Site officiel
 https://snacadie.org/images/PDF/Une_analyse_du_Portail_Acadie_dans_Wikipedia_SNA200917.pdf

.

.

Naissance en mai 1984
Naissance à Bathurst (Nouveau-Brunswick)
Personnalité du comté de Gloucester (Nouveau-Brunswick)
Caraquet
Étudiant de l'Université de Montréal
Écrivain acadien
Écrivain néo-brunswickois
Écrivain québécois
Réalisateur acadien
Réalisateur néo-brunswickois
Réalisateur québécois
Wikimédien canadien